Ibor steht für:
 einen Langobarden-Häuptling, siehe Ibor (Langobarde)
 Ibor (Fluss), einen Nebenfluss des Tajo
 den Ort Ibort in seiner aragonesischen Schreibweise

IBOR ist die Abkürzung für:
 Interbank Offered Rate, einen Referenzzinssatz am Geldmarkt 

Abkürzung